Первый дивизион 1963 () — 19-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Бранн».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1963
Норвегия
1963 год в Норвегии